Marian Murawski (ur. 1895) – żołnierz Wojska Polskiego
 Marian Murawski (ur. 1932) – polski malarz i grafik